Stahlen bezeichnet:
 Stalln, veraltete Masseneinheit respektive Gewichtsmaß für Roheisen (andere Schreibung)
 Stahlen (St. Niklaus), Weiler der Gemeinde St. Niklaus im Kanton Wallis